Wanhua peut être :
 District de Wanhua, un quartier de Taipei à Taïwan ;
 Wanhua Industrial Group, holdin chinois ;
 Wanhua Chemical Group, une entreprise chinoise de fabrication de produits semi-finis à base de plastique.